L'edizione 1963/64 del campionato cecoslovacco di calcio vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Ladislav Pavlovič del  con 21 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Dukla Praga Campione di Cecoslovacchia 1963/64.
 Dukla Praga ammessa alla Coppa dei Campioni 1964-1965.
 Spartak Hradec Králové e Spartak Motorlet Praha retrocesse.

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1963
Calcio nel 1964
Campionato cecoslovacco di calcio